Алекса́ндр Андре́евич Я́ковлев:
 Яковлев, Александр Андреевич (1901—1943) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, дважды Краснознамёнец.
 Яковлев, Александр Андреевич (род. 1984) — российский боец смешанного стиля.